Millwisch ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Millwisch (1909–1978), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Millwisch (1943–2008), österreichischer Schriftsteller